Ширрен:

Топоним 
 Ширрен — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн

Персоналии 
 Ширрен, Карл (1826—1910) — прибалтийско-немецкий историк и публицист, географ, специалист в области статистики